Азијски рекорди у атлетици на отвореном су најбољи резултати азијских атлетичара постигнути на атлетским такмичењима на отвореном широм света. Преглед азијских рекорда признатих од ААА (Азијска атлетска асоцијација) постигнутух до 20. септембра 2013. године. приказан је у следећој табели.

Мушкарци

Жене 

 резултат није ратификован
+ резултат постигнут у пролазу неке дуже трке

Види још 
 Азијски рекорди у атлетици у дворани

Референце

Спољашње везе 

 Азијски рекорди на сајту ААА

Атлетски рекорди
Спорт у Азији
Атлетика у Азији